Whiteface – centro abitato del Texas
Whiteface – unincorporated community del Minnesota
Whiteface Mountain – la quinta montagna più alta nello stato di New York
Whiteface – montagna nelle White Mountains del New Hampshire
Whiteface – fiume del Minnesota
Whiteface – fiume del New Hampshire